Аури́д це́зия — бинарное неорганическое химическое соединение цезия и золота. Химическая формула CsAu.

Получено А. Зоммером в 1943 году, первое обнаруженное вещество, в котором золото проявляет несвойственную ему степень окисления −1 (такие соединения называются ауридами).

Физические свойства 
В твёрдом виде вещество представляет собой прозрачные кристаллы желтого цвета
кубической сингонии,
пространственная группа P m3m,
параметры ячейки a = 0,4262 нм, Z = 1,
структура типа хлорида цезия CsCl.

Растворяется в аммиаке, образуя коричневые или жёлтые растворы, содержащие ионы Au−. При медленном выпаривании аммиака удаётся получить синие кристаллы сольвата CsAu·NH3. Аурид цезия является полупроводником -типа.

Строение 
Соединение ионного типа. Межатомное расстояние составляет 0,369 нм. Золото проявляет степень окисления −1.

Химические свойства 
 Аурид цезия легко реагирует с кислородом:

 Реагирует с водой:

и с галогенами:

 Со многими соединениями идут реакции обмена:

Примечания 

цезий